Жамберк () — город Чешской республики, расположен в восточной части исторической области Богемия в районе Усти-над-Орлици, Пардубицкого края.

Достопримечательности 
 Синагога (1811 г.)
 Городской замок Жамберк
 Городская ратуша со старым арсеналом
 Театр Прокопа Дивиша, знаменитого чешского естествоведа и конструктора
 Костёл св. Вацлава
 памятники жертвам мировых войн

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Сайт Жамберка

Населённые пункты, основанные в 1332 году
Города Пардубицкого края